Linan o Lin'an puede referirse a las siguientes localizaciones en China:

Hangzhou (), antiguamente llamada Lin'an durante la dinastía Song
Lin'an (), un distrito de Hangzhou, Zhejiang

También puede hacer referencia al apellido Liñán.